Miejscowości w USA:
 East Brooklyn – jednostka osadnicza w stanie Connecticut, w hrabstwie Windham
 East Brooklyn – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Grundy